Dicercini — триба златок подсемейства Chrysochroinae.

Систематика 
 триба: 
 подтриба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подтриба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подтриба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подтриба: 
 род: 
 род:

Примечания 

Chrysochroinae